La Habana kan henvise til

 Havana – Cubas hovedstad Ciudad de La Habana og den provins, den udgør
 La Habana (provins) – en provins på Cuba, hvortil Havana tidligere hørte